Il singolare del torneo di tennis Monterrey Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore João Cunha e Silva che ha battuto in finale Steve Campbell 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 David Rikl (secondo turno)
 Steve Campbell (finale)
 Chris Woodruff (primo turno)
 Derrick Rostagno (semifinali)

 Marcelo Charpentier (primo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)
 Hicham Arazi (semifinali)
 Brian Dunn (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1995